Føde kan have flere betydninger:

 Føde (næring) - Energi til levende organismer
 At Føde, en proces, hvor et foster forlader moderen; se Fødsel